Еле́на Григо́рьева:

 Григорьева, Елена — белорусская фигуристка-парница.
 Григорьева, Елена Владимировна (род. 1959) — советская биатлонистка, российский тренер, судья и спортивный организатор.
 Мельникова-Григорьева, Елена (род. 1959) — эстонская учёная-филолог, специалист в области семиотики, критик, культуролог.